Małgorzata Czerlonko, nata Wołujewicz (1955) – ex cestista polacca
 Wojciech Czerlonko (1995) – cestista polacco